Cañete steht für:

 Cañete (Chile), eine Stadt in Chile in der Región del Bío-Bío
 Cañete (Spanien), eine Gemeinde in der Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha
 Cañete la Real, eine Gemeinde in der Provinz Málaga, Andalusien
 Cañete de las Torres, eine Gemeinde in der Provinz Córdoba, Andalusien
 Provinz Cañete, eine von neun Provinzen der Region Lima an der Pazifikküste von Peru
 San Vicente de Cañete, eine Kleinstadt in Peru

Cañete ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfino Cañete (* 1950), paraguayischer Fußballspieler
 Ciriaco Cañete (1919–2016), philippinischer Kampfsportler
 Manuel Cañete (1822–1891), spanischer Autor, Journalist und Hispanist
 Miguel Arias Cañete (* 1950), spanischer Politiker der Partido Popular (PP)
 Ramón Cañete, argentinischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Río Cañete, Fluss in Peru